Тоуни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоуни, Айвен (род. 1996) — английский футболист, нападающий футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».
 Тоуни, Ричард Генри (1880—1962) — британский экономический историк, христианский социалист и поборник обучения взрослых.
 См. также 
 Тони